Legendary Moonlight Sculptor (Hangul: 달빛조각사) – południowokoreańska nowela Nam Hi-sunga (남희성). Obecnie seria liczy 52 tomów. Jest to niezwykle popularna nowela w Korei Południowej. W 2015 roku na jej podstawie rozpoczęto publikacje manhwy o tej samej nazwie na platformie KakaoPage.

Nowela opowiada historię Lee Hyuna, pracowitego młodego człowieka, życie w ubóstwie zmusiło go do pracy przez cały okres swego dzieciństwa i młodości. Jego ciężkie życie wykształciło u niego wytrwałość i upór który odbił się w niegdyś niezwykle popularnej grze komputerowej zwanej „Continent of Magic”. W tej grze MMORPG jego awatar „Weed” (Chwast) jako jedyny osiągnął maksymalny możliwy poziom i został bezdyskusyjnie uznany za najlepszą w grze. Kiedy zdecydował się skupić na pracy i sprzedać swoją postać na aukcji internetowej, która zakończyła się na kwocie 3,090,000,000 wonów (około 10 milionów złotych). Krótko po tym, prawie wszystkie pieniądze z licytacji zostały zabrane przez windykatorów, by spłacić dług jego ojca. Po tej stracie przyrzeka sobie, by poświęcić się całkowicie zarabianiu pieniędzy w nowej grze korzystającej z wirtualnej rzeczywistości, „Royal Road”.

Media

Nowele

Wpływ 
Seria sprzedała się w liczbie ponad miliona sztuk w rynku szacowanym na 3,5 miliona czytelników i konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem eBooków.

Przypisy 

Literatura koreańska